dat wat gebeurt bij het klutsen (voetbal)
de clutch, zie: koppeling
een staande uitdrukking, zie: Lijst van uitdrukkingen en gezegden

zie verder
klutsen